Olaszország
Bagnaria, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Bagnaria Arsa, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében